Кутлово је насељено место града Крагујевца у Шумадијском округу. Према попису из 2011. било је 234 становника. Насеље је основано 1795. године. Под њивама се налази 396,37 -{ha}-, воћњацима 70,79 -{ha}-, виноградима 2,65 -{ha}-, ливадама 71,7 -{ha}-, пашњацима 82,81 -{ha}- док остало земљиште заузима 1,81 -{ha}-. Стари назив насеља је Драчки Прњавор.

Демографија 
У насељу Кутлово живи 189 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,4 година (39,9 код мушкараца и 44,9 код жена). У насељу има 68 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,43.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Крагујевац
Насељена места у Шумадијском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији